Eocaecilia micropodia est une espèce éteinte de gymnophiones. C'est la plus vieille espèce de la branche des gymnophiones qui soit connue aujourd'hui. Contrairement au gymnophiones modernes (Apoda) elle avait encore de petites pattes.

Découverte 
Cette espèce date du Jurassique. Elle a été découverte en Arizona aux États-Unis.

Phylogénie

Publication originale 
  Jenkins & Walsh, 1993 : An Early Jurassic caecilian with limbs. Nature, , , .

Notes et références

Liens externes 

 

Eocaeciliidae
Espèce de gymnophiones fossile
†
Espèce de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Tétrapode du Jurassique
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1993